Der Begriff Indre bezeichnet

 den Fluss Indre in Frankreich
 die nach dem Fluss benannten französischen Verwaltungsgebiete
 Département Indre und
 Département Indre-et-Loire
 Indre (Loire-Atlantique), französische Gemeinde im Département Loire-Atlantique
 einen weiblichen litauischen Vornamen, siehe Indre (Vorname)